Silka, folyó Oroszországban, Kelet-Szibériában, az Amur egyik forrása
 Silka, város a Silka folyó mellett, a Bajkálontúli határterület Silkai járásának székhelye
 Silka a Xella cég által gyártott építőanyagok egyik márkaneve